Three Forks kan syfta på:

 Cap des Trois Fourches – en udde i Marocko
 Three Forks, Arizona – en kommunfri plats i Apache County
 Park City, Kentucky – en kommunfri stad i Barren Co., tidigare känt som Three Forks
 Three Forks, Warren County, Kentucky – ett kommunfritt samhälle
 Saint Helens, Kentucky – ett kommunfritt samhälle i Lee Co., även känt som Three Forks
 Three Forks, Montana – en stad i Gallatin County
 Three Forks, Oregon – en befolkad plats i Grant County, Oregon
 Three Forks (Oregon) – en plats på Owyhee River i Malheur County, Oregon
 Three Forks, Wyoming – ett kommunfritt samhälle i Carbon County
 Three Forks, British Columbia – en spökstad
 Three Forks Shale – en geologisk formation i Montana